Vilas ist der Familienname folgender Personen:

 Dervy Vilas (1933–2019), uruguayischer Schauspieler, Dramaturg und Theaterregisseur
 Guillermo Vilas (* 1952), argentinischer Tennisspieler
 Manuel Vilas (* 1962), spanischer Dichter und Schriftsteller
 Mário de Miranda Vilas-Boas (1903–1968), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Paraíba
 Tony Vilas († 2013), argentinischer Schauspieler
 William Freeman Vilas (1840–1908), US-amerikanischer Politiker

Vilas steht für:

 (3507) Vilas, Asteroid

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vilas (Colorado)
 Vilas (Florida)
 Vilas (Indiana)
 Vilas (Kansas)
 Vilas (North Carolina)
 Vilas (South Dakota), Miner County
 Vilas (Texas)
 Vilas (Wisconsin), Dane County
 Vilas (Town), Town(ship) im Langlade County, Wisconsin

Siehe auch:
 Vila
 Villas